Generation Me – nome di una coppia di wrestler nella Total Nonstop Action
Generation Me – album dei The Treatment del 2016